Ми́кунь — узловая железнодорожная станция Сольвычегодский региона Северной железной дороги. Находится в городе Микуни республики Коми. По основному характеру работы является участковой, по объёму работы отнесена к 1 классу. Входит в Сольвычегодский центр организации работы станций ДЦС-4 Северной дирекции управления движением.

Станция названа по городу, в котором расположена. Неэлектрифицирована.

Станция расположена на участках обслуживания Микуньской дистанции инфраструктуры ИЧ Микунь, Сосногорской дистанции энергоснабжения ЭЧ-7.

Вокзал станции Микунь входит в Северную региональную дирекцию железнодорожных вокзалов Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «Российские железные дороги».

История 
На основании постановления Совета Народных Комиссаров СССР и Центрального Комитета ВКП(б) от 28 октября 1937 года № 1952—343, началось строительство железнодорожной магистрали через населённые пункты Коноша — Вельск — Котлас — Княжпогост — Чибью (ныне Ухта) — Кожва — Воркута. Экспедиция под руководством П. Н. Ещенко из Харьковского отделения института «Союзтранспроект» в декабре 1936 года провела в районе будущей стройки на участке Айкино-Княжпогост изыскательские работы, отметив, что в районе Шежамских болот на водоразделе между речками Чуб и Шежамка необходимо построить железнодорожную станцию. Предварительное название она получила «Водораздельная». Это и положило основу будущей станции Микунь.

Сама станция Микунь (название перенесено от названия деревни Микунь Айкинского сельсовета, где находилась изыскательская партия по проектированию Северо-Печорской железной дороги) выросла из станции Водораздельная, которая возникла в 1937 году и где находилась так называемая подкомандировка № 19 (лагерь заключённых). В 1938 году, когда началась регистрация вновь образованных железнодорожных станций Северо-Печорской магистрали, то на месте станции Водораздельной была зарегистрирована станция Микунь с тремя железнодорожными путями.

В 1939 году было открыто сквозное рабочее движение от Айкино до Ухты, через станцию Шежам, Микунь. Станция Микунь стала работать как раздельный пункт. В этот период путевое развитие станции составляло 3 пути.

28 декабря 1941 года из Воркуты через станцию Микунь прошёл первый эшелон с углем для блокадного Ленинграда, но не дошёл до места назначения, так как там шли бои, и поезд был отправлен в Москву.

В годы Великой Отечественной войны (1941—1945 г.г.) станция Микунь приобрела важное стратегическое значение: через станцию Микунь проходили эшелоны с углем, нефтью, одеждой для бойцов.

Поселок быстро стал развиваться в связи с тем, что, начиная с 1942 года, Микунь становится участковой станцией. Создание участковых станций было связано, прежде всего, с условиями работы паровозов. Существовало раньше такое понятие, как паровозная тяга (расстояние между станциями, на которое хватало воды и топлива для паровозов, это расстояние в 130—150 километров), под которые и строились специальные участковые станции, где паровозы могли заправиться водой и топливом. Такой станцией и стала станция Микунь, где имелись запасы природной воды. Сюда постепенно переходят все железнодорожные организации со станции Княжпогост.

В 1942 году произошла передислокация в Микунь путевой части-9, в том же году открылось агентство связи на станции Микунь.

В августе 1945 года железнодорожное училище № 1 со станции Княжпогост переведено на станцию Микунь.

В 1945 году было сдано в эксплуатацию здание железнодорожного вокзала.

1 сентября 1947 года со станции Княжпогост переведено на станцию Микунь локомотивное депо, осенью этого же года с Княжпогоста переведена и дистанция сигнализации и связи, а в 1948 году переведён пункт технического обслуживания вагонов.

Оформление станции Микунь завершилось в 1948 году, когда в Микуни открывается 4-е отделение Северо-Печорской железной дороги (ликвидировано в 1959 году в связи с объединением Северной и Северо-Печорской железных дорог).

В 1957 году начато строительство железнодорожной ветки Кослан — Микунь. Станция Микунь превращалась в крупнейшую узловую станцию Республики Коми.

Январь 1958 года началось строительство железной дороги Микунь — Сыктывкар, а 22 января 1961 года в Сыктывкар прибывает первый пассажирский поезд со станции Микунь.

Паровоз-памятник «Лебедянка» Л-5218 установлен на привокзальной площади Микуни. Локомотив выпустили в 1955 году, а через 10 лет, когда в Микуни все паровозы заменили тепловозами, этот паровоз, работающий на мазуте, поставили в депо. В августе 2006 года ко Дню железнодорожника локомотив установили на постамент. Идея установки памятника принадлежала бывшему кочегару и машинисту.

Пригородное сообщение 
Станция является конечной для пригородных поездов Микунь — Мадмас (1 пара поездов в сутки).

Дальнее сообщение 
По состоянию на декабрь 2018 года через станцию курсируют следующие поезда дальнего следования:

Фирменные поезда 
{|class="wikitable"
! style="font-size: 89%" width="30%"| Предыдущая станция
! style="font-size: 95%" width="35%" | Фирменные поезда
! style="font-size: 89%" width="30%"| Следующая станция
|- style="text-align: center"
</small>| style="font-size: 89%" width="30%" | Низовка  в сторону Москвы| style="font-size: 95%" width="35%" | Воркута
| style="font-size: 89%" width="30%" | Княжпогост  в сторону Воркуты|- style="text-align: center"
| style="font-size: 89%" width="30%" | Низовка  в сторону Москвы| style="font-size: 95%" width="35%" | Полярная стрела
| style="font-size: 89%" width="30%" | Княжпогост  в сторону Лабытнанги|}

 Инфраструктура 
Железнодорожные пути идут от станции в четырёх направлениях: от северной горловины станции на северо-восток (на Сосногорск), на северо-запад (на Кослан), на юго-восток (на Сыктывкар) и от южной горловины станции на юго-запад (на Котлас). Путевое развитие станции насчитывает более 19 путей, не считая путей, относящихся к депо. От станции отходит несколько подъездных путей: к Хлебозаводу ОРС, к МУП «Жилкомхоз», к Усть-Вымскому Жилкомхозу и к ЛП УМГООО «Севергазпром». В восточной части станции находится вагонное депо Микунь ВЧД-14. Также на станции базируются пожарный и восстановительный поезда.

Здание железнодорожного вокзала и две низкие пассажирские платформы, соединённые настилом через пути, находятся в восточной части станции, в здании вокзала имеются билетная касса и зал ожидания. Вокзал имеет выход на Привокзальную площадь, Дзержинского и Советскую улицы. В середине станции находится надземный пешеходный мост над железнодорожными путями, который соединяет западную и восточную части города и имеет выход в западной части — на Печорскую и Новосельскую улицы, в восточной части — на улицу Дзержинского.

 Прилегающие к станции перегоны 
Нечётное направление
 «Микунь — Вездино», 21,8 км, двухпутный неэлектрифицированный. По I главному пути — односторонняя трёхзначная автоматическая блокировка для движения нечётных поездов; по II главному пути — односторонняя трёхзначная автоматическая блокировка без проходных светофоров для движения чётных поездов. Перегон оборудован устройствами для движения поездов по неправильному пути по сигналам АЛСН.
Чётное направление
 «Микунь — Чуб», 11,9 км, двухпутный неэлектрифицированный. По II главному пути — односторонняя трёхзначная автоматическая блокировка для движения чётных поездов; по I главному пути — односторонняя трёхзначная автоматическая блокировка без проходных светофоров для движения нечётных поездов. Перегон оборудован устройствами для движения поездов по неправильному пути по сигналам АЛСН.
 «Микунь — Микунь II», 2,2 км, однопутный неэлектрифицированный. Двусторонняя полуавтоматическая блокировка для движения чётных и нечётных поездов.
 «Микунь — Разъезд 14 км», 13,3 км, однопутный неэлектрифицированный. Двусторонняя полуавтоматическая блокировка для движения чётных и нечётных поездов.

 Адрес вокзала 
 169060, Россия, Республика Коми, г. Микунь, ул. Дзержинского, 36''

Примечания

Ссылки 
 Расписание поездов дальнего следования на Яндекс. Расписания
 Расписание пригородных поездов на Яндекс. Расписания

Станции Сосногорского региона Северной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Усть-Вымского района
Участковые станции
Станции 1 класса
Узловые железнодорожные станции